Wyniki podnoszenia ciężarów na 4. Mistrzostwach Świata Kobiet w Podnoszeniu Ciężarów w 1990 roku w Sarajewie  (Jugosławia). Startowały tylko kobiety w 9 kategoriach wagowych.

Medaliści

Klasyfikacja medalowa

Bibliografia 
 Rezultaty zawodów na Sport-komplett.de
 
 Rezultaty zawodów na iwrp.net

Mistrzostwa świata w podnoszeniu ciężarów
1990 w sporcie
Sport w Sarajewie
1990 w Europie
Sport w Jugosławii